

Cinema 
 Argento vivo (Spitfire) – film del 1934 diretto da John Cromwell

Fumetto 
 Spitfire – personaggio dell'universo Marvel Comics
 Spitfire – personaggio dell'universo New Universe della Marvel Comics
 Spitfire – personaggio dell'anime e manga Air Gear
 Spitfire and the Troubleshooters – serie a fumetti della Marvel Comics

Musica 
 Spitfire – album dei Jefferson Starship del 1976
 Spitfire – singolo dei The Prodigy del 2005, dall'album Always Outnumbered, Never Outgunned
 Spitfire – album di LeAnn Rimes del 2013
 Spitfire Records – etichetta discografica metal
 Spitfire – gruppo di classic metal nato nel 1981 a Verona (Italia) e tra i primi esponenti della NWOIHM (New Wave Of Italian Heavy Metal)

Trasporti 
 Supermarine Spitfire – un aeroplano da combattimento della seconda guerra mondiale.
 Triumph Spitfire – automobile della Triumph Motor Company